Op het toernooi van Wimbledon in 1985 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 24 juni tot en met 6 juli 1985.

Toernooisamenvatting 
Het als derde geplaatste duo Kathy Jordan en Elizabeth Smylie won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver in drie sets. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Jordan had daar­naast 22 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Smylie zes.

Jordan en Smylie verbraken hiermee de ononderbroken reeks van 109 gewonnen dubbelspelpartijen van Navrátilová en Shriver, een reeks die was begonnen op 13 juni 1983, op het WTA-toernooi van Eastbourne.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Eén Nederlandse vrouw speelde mee:
 Marcella Mesker en de Zwitserse Christiane Jolissaint waren als alternates tot het toernooi toegelaten, door afmelding van het dertiende reekshoofd Fernández/Russell. Zij verloren evenwel hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2+3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1985